Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2019 — 3-й совместный чемпионат мира по фристайлу и сноуборду, который прошел с 1 по 10 февраля в американском штате Юта, городе Парк-Сити, курортных местах Дир-Вэлли и Solitude Mountain Resort под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). США впервые принимает чемпионат мира по сноуборду, и в четвёртый раз чемпионат мира по фристайлу.

На чемпионате должно было быть разыграно 28 комплектов медалей (по 6 среди мужчин и женщин в сноуборде; по 7 у мужчин и женщин во фристайле; и 2 в смешанных командных дисциплинах (сноуборд-кроссе и акробатике)). По сравнению с чемпионатом мира 2017 года появились две смешанные дисциплины, а также соревнования в биг-эйре во фристайле у мужчин и женщин. При этом в 2017 году проводились командные соревнования в сноуборд-кроссе отдельно у мужчин и женщин, а в 2019 году их заменил смешанный командный сноуборд-кросс.

Из-за сильного снегопада и понижения температуры воздуха организаторы чемпионата мира отменили старты в женском слоупстайле во фристайле, а также в мужском и женском биг-эйре в сноуборде.

Призёры

Фристайл

Мужчины

Женщины

Микст

Сноуборд

Мужчины

Женщины

Микст

Медальный зачёт

Расписание

Примечания

Комментарии

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте FIS

Чемпионаты мира в 2019 году
Чемпионаты мира в США

Февраль 2019 года
Международные спортивные соревнования в Юте